Boggs Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Creek (Georgia), im Bundesstaat Georgia
 Boggs Creek (Montana), im Bundesstaat Montana